Ча́шка может означать:
 Чашка — предмет посуды для питья небольшого размера.
 Чашка (Македония) — село в центре Республики Македония.
 Чашка, Олег Иванович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Чашка — деталь мебельной петли. См. раздел «Конструкция» в статье «Мебельные петли».

См. также 
 Чашка Петри
 Чаша (значения)
 Чашечка